Louisburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Louisburg Township (Kansas)
 Louisburg Township (North Carolina)